Мыльниково — название населённых пунктов в России:

 Мыльниково — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Мыльниково — село в Шадринском районе Курганской области.